Austria:
 Gaishorn – szczyt
 Gaishorn am See – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Zobacz też:
 Gaisshorn